Это список знаменосцев, которые представляли Молдавию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Молдавия на Олимпийских играх